

Семінол — місто, штат Флорида
 Семінол — місто, штат Оклахома
 Семінол — місто, штат Техас